Південнокорейський чоловічий гурт BTS випустив 48 синглів та 2 рекламні сингли.

Гурт дебютував в Південній Кореї 13 червня 2013 року з синглом «No More Dream», який досяг найвищого рівня в 124 місце у чарті, було продано приблизно 50 000 копій. Щоб підтримати просування свого першого мініальбому O! RUL8,2?, гурт випустив сингл «N.O», що отримав незначний комерційний успіх у своїй країні. У 2014 році вони випустили чотири сингли: «Boy in Luv», «Just One Day», «Danger» та «War of Hormone», усі вони потрапили до чартів. «Boy in Luv» став найуспішнішим, його продажі досягли 200 000 копій.

«I NEED U», що вийшов у квітні 2015 року, потрапив до першої п’ятірки на Gaon Digital Chart, а також посів 4 місце у Billboard World Digital Songs. Гурт випустив ще два сингли у 2015 році - «Dope» та «Run». Останній дістався до першої десятки в Південній Кореї. Четвертий японський сингл «For You» вийшов 17 червня 2015 року і став першим хітом номер один в Японії, очоливши як Oricon, так і Japan Hot 100. Японська версія «I NEED U» була випущена в грудні 2015 року і дебютувала під номером один на Oricon. Наступний японський сингл «Run» вийшов 15 березня 2016 року.

Гурт здобув свій перший хіт номер один із «Blood Sweat & Tears» наприкінці 2016 року, продавши понад 1,5 мільйона копій у Південній Кореї та потрапивши до №1 у Billboard World Digital Songs. Японська версія синглу була випущена в травні 2017 року і стала їхнім першим синглом, що отримав сертифікат Platinum Recording Industry Association of Japan. Гурт випустив три сингли у 2017 році: «Spring Day», «Not Today» and «DNA». Усі сингли потрапили в першу десятку в Південній Кореї та посіли на перше місце у світових чартах цифрових релізів. «DNA» досягла максимуму в 68 на Billboard Hot 100. Ремікс на «MIC Drop» американського ді-джея Стіва Ейокі та репера Desiigner вийшов у листопаді 2017 року, досягнувши топ-40 у Hot 100 і став першою піснею корейського бой-бенду, що отримала золото Recording Industry Asspciatian of America у лютому 2018 року. Ця композиція пізніше була сертифікована платиновою. Японська версія синглу, включаючи «DNA» та «Crystal Snow», була випущена в грудні 2017 року. Продажі досягли понад 500 000 копій протягом місяця, ставши єдиним рекордом закордонного виконавця, що отримав сертифікат Double Platinum RIAJ у 2017 році.

Як головний виконавець

Рекламні сингли

Інші чартові пісні

Саундтреки

Інші колаборації

Нотатки

Примітки

Посилання 

BTS
BTS
BTS